Argüello puede hacer referencia a:

Personas 
Alejandro Argüello, futbolista mexicano;
Alexis Argüello, boxeador nicaragüense;
Antonio Tello Argüello, poeta argentino;
Facundo Argüello, futbolista argentino;
Héctor Argüello López,; político mexicano.
Javier Argüello; escritor argentino;
José Luis Argüello Novo, futbolista español;
Juan Carlos Argüello, artista de grafiti español;
Kiko Argüello, artista español, iniciador del Camino Neocatecumenal;
Martín Vassallo Argüello, tenista argentino;
Leonardo Argüello Barreto, presidente de Nicaragua;
Luis Argüello García, arzobispo español;
Octavio Béeche Argüello, juez y político costarricense;
Roberto Argüello, tenista argentino;
Solón Argüello, poeta mexicano de origen nicaragüense;
Tomás Antonio O'Horán y Argüello, político de la República Federal de Centro América

Hidrografía 
Laguna Argüello, espejo de agua de la Argentina;

Localidades y divisiones administrativas 
 Villa Argüello, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
Barrio Argüello, barrio de la ciudad de Córdoba, Argentina.